Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös Roland Garros női egyes mérkőzéseit.

A címvédő Marija Sarapova volt, aki azonban a negyedik körben kikapott a később a döntőig jutó Lucie Šafářovától.

Serena Williams harmadik Roland Garros győzelmét, és ezzel huszadik Grand Slam-tornagyőzelmét aratta, miután a döntőben  6–3, 6–7(2), 6–2 arányban legyőzte a cseh Lucie Šafářovát. Ezzel Serena Williams harmadszor is teljesítette a karrier Grand Slamet.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források 
Sorsolási tábla 

N1